Jean Séguy ist der Name folgender Personen:

* Jean Séguy (Romanist) (1914–1973), französischer Romanist und Dialektologe
 Jean Séguy (Soziologe) (1925–2007), französischer Religionssoziologe